Глорио́за роско́шная () — травянистое растение; типовой вид рода  семейства . Ядовитое растение.

Ботаническое описание 
Многолетнее плетистое травянистое растение, достигающее высоты 1,5—2 м. Выживает в сухой сезон как геофит за счёт мясистых корневищ, выполняющих функцию подземных запасающих органов и органов размножения. Стебли могут ветвиться в своей верхней части.

Блестящие зелёные листья достигают до 15 см в длину, их концы могут быть преобразованы в усиковидные придатки, с помощью которых растение взбирается по опоре. Если же подходящей опоры поблизости нет, то глориоза роскошная начинает расти как стелющееся растение.

Цветоносы 10—20 см длиной несут висячие одиночные цветки. Крупные двуполые радиально-симметричные достигают 10—20 см в диаметре. Шесть схожих с ними по форме прицветников могут иметь цвет от жёлтого до красного, узко-ланцетную форму, острые концы и волнистые края. После раскрытия цветка прицветники отгибаются кзади. Имеется шесть тычинок, пыльники, сопоставимые по длине с тычиночной нитью, свешиваются вниз из цветка. Пестик один.

Плод — продолговатая или обратнояйцевидная коробочка, в её сочной мякоти находятся многочисленные тёмные семена.

Распространение 
Вид широко распространён от Африки до Азии и Австралии. На протяжении ареала встречаются различные, отличные по своим характеристикам разновидности глориозы роскошной.

Токсичность 
Глориоза содержит алкалоид колхицин, тот же токсин, что и у безвременника, а потому все части растения чрезвычайно ядовиты.

Хозяйственное значение и применение 
Культивируется как декоративное растение, как контейнерное растение и на срезку.

Глориоза также выращивается для промышленного производства колхицина.

Синонимика

Примечания

Литература 
 Ch. Grunert: Das große Blumenzwiebelbuch, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag 1978, S. 126.
 A. Vinnersten: Tracing History. Phylogenetic, Taxonomix, and Biogeographic Research in the Colchicum Family. Acta Universitatis Uppsalensis, 2003. Online (Abgerufen am 15. August 2007)

Ссылки 
 

Безвременниковые
Ядовитые растения
Декоративные растения
Флора Азии
Флора Африки
Флора Австралии